Werba ist der Familienname folgender Personen:
 Chlodwig Werba (1955–2019), österreichischer Professor
 Erik Werba (1918–1992), österreichischer Pianist und Komponist
 Ludwig Werba (1884–1945), österreichischer Komponist und Orchesterleiter
 Marco Werba (* 1963), spanischer Filmkomponist
 Markus Werba (* 1973), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Michael Werba (* 1955), österreichischer Fagottist

Werba (ukrainisch Верба) ist der Name folgender Ortschaften in der Ukraine:
 Werba (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno
 Werba (Korop), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop
 Werba (Wolodymyr), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr

Werba steht weiter für:
 Werba (Westfakfak), ein Ort in Westpapua
 9K333 Werba, eine russische Flugabwehrrakete

Siehe auch:
 Verba
 Vrba
 Wrba